Трёхозёрский сельсовет

Курганская область 
 Трёхозёрский сельсовет Целинного района (упразднён в 2021 году)

Свердловская область 
 Трёхозёрский сельсовет Талицкого района (упразднён в 2017 году)

Татарстан 
 Трёхозёрский сельсовет Спасского района (упразднён в 2005 году)